The Tramp's Dream – cortometraggio del 1899 prodotto dalla S. Lubin
 The Tramp's Dream – cortometraggio del 1901 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
 The Tramp's Dream – cortometraggio del 1906 diretto da Lewin Fitzhamon
 The Tramp's Dream – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Selsior Films